Альманзар:
 Белкалис Альманзар, более известная как Карди Би (род. 1992) — американская певица.
  (род. 1973) — американский бейсболист.